|-
|7501 Farra||1996 VD3|| align=right|12,2|| align=right|3,337|| align=right|0,108|| align=right|1,55|| align=right|6,096||MBA||9. november 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7502)||1996 VP7|| align=right|12,5|| align=right|2,836|| align=right|0,073|| align=right|1,84|| align=right|4,776||MBA||15. november 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7503)||1996 VJ38|| align=right|14,2|| align=right|2,231|| align=right|0,045|| align=right|1,96|| align=right|3,331||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7504 Kawakita||1997 AF1|| align=right|13,0|| align=right|3,171|| align=right|0,200|| align=right|1,25|| align=right|5,645||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7505 Furusho||1997 AM2|| align=right|11,9|| align=right|2,637|| align=right|0,381|| align=right|6,39|| align=right|4,282||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7506 Lub||4837 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,145|| align=right|00,38|| align=right|5,739||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7507 Israel||7063 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,335|| align=right|0,214|| align=right|4,30|| align=right|3,568||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7508 Icke||2327 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,796|| align=right|0,103|| align=right|2,63|| align=right|4,675||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7509 Gamzatov||1977 EL|| align=right|13,9|| align=right|2,219|| align=right|0,149|| align=right|6,15|| align=right|3,305||MBA||9. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7510)||1978 UF6|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|6,49|| align=right|3,414||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(7511)||1981 EX24|| align=right|13,3|| align=right|3,205|| align=right|0,156|| align=right|1,28|| align=right|5,737||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7512 Monicalazzarin||1983 CA1|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,154|| align=right|7,46|| align=right|4,648||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7513)||1985 RU2|| align=right|14,5|| align=right|2,240|| align=right|0,160|| align=right|2,67|| align=right|3,351||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7514)||1986 ED|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,204|| align=right|3,77|| align=right|3,637||MBA||7. marec 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu; T. Urata
|-
|(7515)||1986 EF5|| align=right|13,6|| align=right|2,374|| align=right|0,017|| align=right|00,20|| align=right|3,657||MBA||5. marec 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|7516 Kranjc||1987 MC|| align=right|13,2|| align=right|2,313|| align=right|0,240|| align=right|7,60|| align=right|3,518||MBA||18. junij 1987||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(7517)||1989 AD|| align=right|13,1|| align=right|2,449|| align=right|0,260|| align=right|6,07|| align=right|3,832||MBA||3. januar 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7518)||1989 FG|| align=right|13,1|| align=right|2,558|| align=right|0,129|| align=right|3,85|| align=right|4,091||MBA||29. marec 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|7519 Paulcook||1989 UN3|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,185|| align=right|2,32|| align=right|5,742||MBA||31. oktober 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7520)||1990 BV|| align=right|13,2|| align=right|2,368|| align=right|0,225|| align=right|10,56|| align=right|3,643||MBA||21. januar 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(7521)||1990 QS2|| align=right|12,5|| align=right|2,902|| align=right|0,012|| align=right|2,65|| align=right|4,944||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7522)||1991 AJ|| align=right|12,2|| align=right|3,198|| align=right|0,175|| align=right|10,36|| align=right|5,717||MBA||9. januar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7523)||1991 PF18|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,130|| align=right|3,78|| align=right|4,085||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7524)||1991 RW19|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,201|| align=right|2,41|| align=right|3,655||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7525 Kiyohira||1992 YE|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,113|| align=right|6,82|| align=right|3,473||MBA||18. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7526)||1993 AA|| align=right|13,7|| align=right|2,467|| align=right|0,266|| align=right|4,20|| align=right|3,875||MBA||2. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(7527)||1993 BJ|| align=right|13,6|| align=right|2,285|| align=right|0,187|| align=right|5,52|| align=right|3,453||MBA||20. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|7528 Huskvarna||1993 FS39|| align=right|12,6|| align=right|2,933|| align=right|0,114|| align=right|1,86|| align=right|5,022||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7529 Vagnozzi||1994 BC|| align=right|13,9|| align=right|2,458|| align=right|0,117|| align=right|3,77|| align=right|3,852||MBA||16. januar 1994||Colleverde||Colleverde di Guidonia
|-
|7530 Mizusawa||1994 GO1|| align=right|12,6|| align=right|2,623|| align=right|0,171|| align=right|15,13|| align=right|4,248||MBA||15. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7531 Pecorelli||1994 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,341|| align=right|0,125|| align=right|3,64|| align=right|3,581||MBA||24. september 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|7532 Pelhrimov||1995 UR1|| align=right|13,4|| align=right|2,628|| align=right|0,121|| align=right|16,26|| align=right|4,259||MBA||22. oktober 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(7533)||1995 UE6|| align=right|12,9|| align=right|2,994|| align=right|0,105|| align=right|3,65|| align=right|5,179||MBA||25. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7534)||1995 UA7|| align=right|13,4|| align=right|2,295|| align=right|0,250|| align=right|5,68|| align=right|3,477||MBA||26. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7535)||1995 WU2|| align=right|12,4|| align=right|3,037|| align=right|0,065|| align=right|6,66|| align=right|5,293||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7536 Fahrenheit||1995 WB7|| align=right|11,8|| align=right|2,849|| align=right|0,156|| align=right|12,62|| align=right|4,807||MBA||21. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7537 Solvay||1996 HS8|| align=right|12,9|| align=right|3,121|| align=right|0,168|| align=right|1,84|| align=right|5,513||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|7538 Zenbei||1996 VE6|| align=right|13,9|| align=right|2,366|| align=right|0,185|| align=right|2,52|| align=right|3,638||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7539)||1996 XS32|| align=right|13,7|| align=right|2,549|| align=right|0,197|| align=right|5,67|| align=right|4,069||MBA||6. december 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7540)||1997 AK21|| align=right|13,4|| align=right|2,462|| align=right|0,080|| align=right|5,26|| align=right|3,862||MBA||9. januar 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7541 Nieuwenhuis||4019 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,684|| align=right|0,114|| align=right|4,85|| align=right|4,397||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7542)||1953 GN|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,132|| align=right|5,82|| align=right|3,396||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|7543 Prylis||1973 SY|| align=right|10,6|| align=right|5,164|| align=right|0,063|| align=right|14,09|| align=right|11,74||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7544 Tipografiyanauka||1976 UB2|| align=right|12,3|| align=right|2,905|| align=right|0,037|| align=right|00,97|| align=right|4,949||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|7545 Smaklosa||1978 OB|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,232|| align=right|6,52|| align=right|3,403||MBA||28. julij 1978||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(7546)||1979 MB4|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|5,28|| align=right|3,526||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7547)||1979 MO4|| align=right|14,7|| align=right|2,839|| align=right|0,031|| align=right|2,25|| align=right|4,783||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|7548 Engstrom||1980 FW2|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,153|| align=right|00,33|| align=right|5,601||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|7549 Woodard||1980 TO5|| align=right|12,6|| align=right|2,999|| align=right|0,094|| align=right|9,70|| align=right|5,194||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(7550)||1981 EV8|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,196|| align=right|5,53|| align=right|3,468||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7551)||1981 EF26|| align=right|12,3|| align=right|3,212|| align=right|0,105|| align=right|6,96|| align=right|5,755||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7552)||1981 EB27|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,062|| align=right|3,49|| align=right|4,082||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7553 Buie||1981 FG|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,147|| align=right|3,29|| align=right|3,699||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7554 Johnspencer||1981 GQ|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,274|| align=right|13,75|| align=right|5,531||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7555 Venvolkov||1981 SZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,200|| align=right|2,09|| align=right|3,599||MBA||28. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7556)||1982 FX2|| align=right|12,9|| align=right|2,906|| align=right|0,122|| align=right|2,65|| align=right|4,954||MBA||18. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7557)||1982 FK3|| align=right|13,8|| align=right|2,467|| align=right|0,221|| align=right|4,46|| align=right|3,874||MBA||21. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|7558 Yurlov||1982 TB2|| align=right|13,4|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|4,53|| align=right|3,466||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7559)||1985 VF|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,240|| align=right|8,37|| align=right|3,752||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|7560 Spudis||1986 AJ|| align=right|14,0|| align=right|1,956|| align=right|0,105|| align=right|16,86|| align=right|2,734||MBA||10. januar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7561 Patrickmichel||1986 TR2|| align=right|12,7|| align=right|2,776|| align=right|0,244|| align=right|9,83|| align=right|4,625||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7562 Kagiroino-Oka||1986 WO9|| align=right|12,8|| align=right|2,769|| align=right|0,021|| align=right|3,29|| align=right|4,608||MBA||30. november 1986||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7563)||1988 BC|| align=right|12,3|| align=right|2,681|| align=right|0,226|| align=right|12,68|| align=right|4,389||MBA||16. januar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(7564)||1988 CA|| align=right|12,2|| align=right|2,769|| align=right|0,201|| align=right|10,84|| align=right|4,608||MBA||7. februar 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(7565)||1988 RD11|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,133|| align=right|3,33|| align=right|5,347||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(7566)||1988 SP|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,214|| align=right|1,72|| align=right|3,667||MBA||18. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7567)||1988 TC1|| align=right|13,8|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|4,51|| align=right|3,507||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7568)||1988 VJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,332|| align=right|5,29|| align=right|4,021||MBA||7. november 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(7569)||1989 BK|| align=right|13,3|| align=right|2,551|| align=right|0,303|| align=right|8,74|| align=right|4,074||MBA||28. januar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(7570)||1989 CP|| align=right|13,6|| align=right|2,450|| align=right|0,137|| align=right|2,36|| align=right|3,835||MBA||5. februar 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|7571 Weisse Rose||1989 EH6|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,151|| align=right|2,19|| align=right|5,465||MBA||7. marec 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7572 Znokai||1989 SF|| align=right|13,6|| align=right|2,159|| align=right|0,089|| align=right|3,76|| align=right|3,172||MBA||23. september 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7573 Basfifty||1989 VX|| align=right|12,8|| align=right|3,103|| align=right|0,169|| align=right|2,56|| align=right|5,464||MBA||4. november 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7574)||1989 WO1|| align=right|11,3|| align=right|3,448|| align=right|0,169|| align=right|11,11|| align=right|6,402||MBA||20. november 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|7575 Kimuraseiji||1989 YK|| align=right|13,5|| align=right|2,266|| align=right|0,162|| align=right|2,57|| align=right|3,411||MBA||22. december 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7576)||1990 BN|| align=right|12,6|| align=right|2,784|| align=right|0,102|| align=right|9,93|| align=right|4,644||MBA||21. januar 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(7577)||1990 QV4|| align=right|12,3|| align=right|3,049|| align=right|0,113|| align=right|11,15|| align=right|5,324||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7578 Georgbohm||1990 SP7|| align=right|12,6|| align=right|2,792|| align=right|0,079|| align=right|3,28|| align=right|4,666||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7579)||1990 TN1|| align=right|13,3|| align=right|1,979|| align=right|0,066|| align=right|16,98|| align=right|2,783||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7580 Schwabhausen||1990 TM7|| align=right|13,2|| align=right|2,555|| align=right|0,212|| align=right|6,56|| align=right|4,084||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|7581 Yudovich||1990 VY13|| align=right|11,8|| align=right|3,121|| align=right|0,146|| align=right|3,63|| align=right|5,513||MBA||14. november 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(7582)||1990 WL|| align=right|11,8|| align=right|3,149|| align=right|0,146|| align=right|9,25|| align=right|5,587||MBA||20. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7583 Rosegger||1991 BA3|| align=right|12,4|| align=right|3,000|| align=right|0,062|| align=right|10,82|| align=right|5,196||MBA||17. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7584 Ossietzky||1991 GK10|| align=right|13,3|| align=right|2,887|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|4,904||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7585)||1991 PK8|| align=right|12,0|| align=right|3,176|| align=right|0,119|| align=right|13,04|| align=right|5,659||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7586 Bismarck||1991 RH7|| align=right|13,6|| align=right|2,784|| align=right|0,189|| align=right|6,86|| align=right|4,645||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|7587 Weckmann||1992 CF3|| align=right|14,6|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|5,53|| align=right|3,388||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7588)||1992 FJ1|| align=right|11,2|| align=right|3,207|| align=right|0,154|| align=right|20,70|| align=right|5,742||MBA||24. marec 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7589)||1992 SR1|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|3,455||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|7590 Aterui||1992 UP4|| align=right|13,5|| align=right|2,226|| align=right|0,096|| align=right|6,38|| align=right|3,320||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7591)||1992 WG3|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|1,50|| align=right|3,751||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7592 Takinemachi||1992 WR3|| align=right|12,3|| align=right|2,681|| align=right|0,112|| align=right|14,04|| align=right|4,390||MBA||23. november 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7593)||1992 WP4|| align=right|12,4|| align=right|2,558|| align=right|0,170|| align=right|14,41|| align=right|4,091||MBA||21. november 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7594 Shotaro||1993 BH2|| align=right|13,0|| align=right|2,417|| align=right|0,184|| align=right|3,80|| align=right|3,758||MBA||19. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|7595 Vaxjo||1993 FN26|| align=right|12,7|| align=right|2,800|| align=right|0,144|| align=right|3,04|| align=right|4,685||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7596 Yumi||1993 GH|| align=right|11,5|| align=right|3,014|| align=right|0,077|| align=right|11,01|| align=right|5,231||MBA||10. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7597 Shigemi||1993 GM|| align=right|12,8|| align=right|2,934|| align=right|0,070|| align=right|3,21|| align=right|5,024||MBA||14. april 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(7598)||1994 CS|| align=right|13,2|| align=right|3,036|| align=right|0,186|| align=right|8,05|| align=right|5,289||MBA||4. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7599 Munari||1994 PB|| align=right|12,7|| align=right|3,071|| align=right|0,179|| align=right|7,27|| align=right|5,380||MBA||3. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|7600 Vacchi||1994 RB1|| align=right|13,5|| align=right|2,711|| align=right|0,022|| align=right|8,58|| align=right|4,463||MBA||9. september 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(7601)||1994 US1|| align=right|12,6|| align=right|2,596|| align=right|0,137|| align=right|15,34|| align=right|4,183||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7602 Yidaeam||1994 YW1|| align=right|12,4|| align=right|3,038|| align=right|0,066|| align=right|9,80|| align=right|5,295||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7603 Salopia||1995 OA2|| align=right|13,1|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|9,63|| align=right|5,144||MBA||25. julij 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|7604 Kridsadaporn||1995 QY2|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,574|| align=right|20,45|| align=right|5,495||MBA||31. avgust 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(7605)||1995 SR1|| align=right|11,6|| align=right|3,151|| align=right|0,082|| align=right|25,86|| align=right|5,592||MBA||21. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(7606)||1995 SV2|| align=right|14,2|| align=right|2,451|| align=right|0,155|| align=right|2,65|| align=right|3,836||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7607 Billmerline||1995 SB13|| align=right|12,6|| align=right|2,783|| align=right|0,085|| align=right|4,47|| align=right|4,641||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7608 Telegramia||1995 UO1|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,175|| align=right|3,61|| align=right|3,783||MBA||22. oktober 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(7609)||1995 WX3|| align=right|12,2|| align=right|2,761|| align=right|0,085|| align=right|12,80|| align=right|4,587||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7610 Sudbury||1995 XB|| align=right|13,2|| align=right|2,909|| align=right|0,023|| align=right|2,84|| align=right|4,961||MBA||3. december 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|7611 Hashitatsu||1996 BW1|| align=right|11,8|| align=right|2,982|| align=right|0,157|| align=right|8,50|| align=right|5,148||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7612)||1996 CN2|| align=right|11,5|| align=right|3,166|| align=right|0,086|| align=right|9,82|| align=right|5,631||MBA||12. februar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7613 ʻAkikiki||1996 DK|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,146|| align=right|2,11|| align=right|5,787||MBA||16. februar 1996||Haleakala||NEAT
|-
|7614 Masatomi||1996 EA|| align=right|13,5|| align=right|2,360|| align=right|0,067|| align=right|3,48|| align=right|3,624||MBA||2. marec 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7615)||1996 TA11|| align=right|13,5|| align=right|2,408|| align=right|0,213|| align=right|3,56|| align=right|3,735||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7616 Sadako||1996 VF2|| align=right|11,8|| align=right|3,000|| align=right|0,109|| align=right|9,39|| align=right|5,194||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7617)||1996 VF30|| align=right|13,2|| align=right|2,777|| align=right|0,232|| align=right|8,37|| align=right|4,628||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7618 Gotoyukichi||1997 AU4|| align=right|13,1|| align=right|2,739|| align=right|0,116|| align=right|1,74|| align=right|4,533||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7619)||1997 AP21|| align=right|14,9|| align=right|2,222|| align=right|0,094|| align=right|2,04|| align=right|3,312||MBA||13. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7620 Willaert||4077 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,406|| align=right|0,146|| align=right|1,37|| align=right|3,730||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7621 Sweelinck||4127 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,142|| align=right|0,186|| align=right|00,31|| align=right|5,570||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7622 Pergolesi||6624 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,093|| align=right|3,08|| align=right|3,527||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7623 Stamitz||9508 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,178|| align=right|0,128|| align=right|2,37|| align=right|5,665||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7624 Gluck||1251 T-1|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,109|| align=right|9,15|| align=right|5,329||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7625 Louisspohr||2150 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,798|| align=right|0,237|| align=right|11,24|| align=right|4,680||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7626)||1976 QL2|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,094|| align=right|9,92|| align=right|5,634||MBA||20. avgust 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|7627 Wakenokiyomaro||1977 DS4|| align=right|13,3|| align=right|2,874|| align=right|0,111|| align=right|3,72|| align=right|4,871||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|7628 Evgenifedorov||1977 QY|| align=right|12,4|| align=right|2,681|| align=right|0,180|| align=right|12,79|| align=right|4,388||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7629 Foros||1977 QK1|| align=right|14,0|| align=right|2,367|| align=right|0,234|| align=right|1,89|| align=right|3,642||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7630)||1979 MR2|| align=right|13,3|| align=right|2,843|| align=right|0,088|| align=right|1,27|| align=right|4,792||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|7631 Vokrouhlicky||1981 WH|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,283|| align=right|4,04|| align=right|3,655||MBA||20. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7632 Stanislav||1982 UT5|| align=right|14,0|| align=right|2,226|| align=right|0,091|| align=right|3,39|| align=right|3,320||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|7633 Volodymyr||1982 UD7|| align=right|13,3|| align=right|2,570|| align=right|0,211|| align=right|6,97|| align=right|4,119||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|7634 Shizutani-Kou||1982 VO3|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,198|| align=right|2,60|| align=right|5,669||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(7635)||1983 VH1|| align=right|11,4|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|11,12|| align=right|5,406||MBA||6. november 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|7636 Comba||1984 CM|| align=right|12,6|| align=right|2,603|| align=right|0,081|| align=right|9,86|| align=right|4,199||MBA||5. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7637)||1984 DN|| align=right|13,2|| align=right|2,556|| align=right|0,215|| align=right|7,53|| align=right|4,086||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|7638 Gladman||1984 UX|| align=right|13,2|| align=right|2,537|| align=right|0,316|| align=right|6,85|| align=right|4,040||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7639 Offutt||1985 DC1|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,130|| align=right|00,66|| align=right|5,790||MBA||21. februar 1985||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|7640 Marzari||1985 PX|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,179|| align=right|5,22|| align=right|3,244||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7641)||1986 TT6|| align=right|9,3|| align=right|5,220|| align=right|0,054|| align=right|34,69|| align=right|11,93||JUT||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|(7642)||1988 TZ|| align=right|14,2|| align=right|2,279|| align=right|0,132|| align=right|3,84|| align=right|3,439||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7643)||1988 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|6,20|| align=right|3,478||MBA||6. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|7644 Cslewis||1988 VR5|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,135|| align=right|13,84|| align=right|4,154||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|7645 Pons||1989 AC2|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,162|| align=right|00,40|| align=right|3,653||MBA||4. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7646)||1989 KE|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,138|| align=right|14,00|| align=right|4,214||MBA||29. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7647 Etrepigny||1989 SR2|| align=right|13,4|| align=right|2,895|| align=right|0,041|| align=right|3,38|| align=right|4,926||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7648)||1989 TB1|| align=right|14,4|| align=right|2,157|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,168||MBA||8. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|7649 Bougainville||1990 SV5|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,097|| align=right|5,89|| align=right|4,113||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|7650 Kaname||1990 UG|| align=right|12,3|| align=right|2,939|| align=right|0,040|| align=right|11,57|| align=right|5,036||MBA||16. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|7651 Villeneuve||1990 VD6|| align=right|13,2|| align=right|2,783|| align=right|0,142|| align=right|9,22|| align=right|4,641||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7652)||1991 RL5|| align=right|12,7|| align=right|3,047|| align=right|0,200|| align=right|10,10|| align=right|5,318||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7653)||1991 UV|| align=right|13,5|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|1,89|| align=right|3,434||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7654)||1991 VV3|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,213|| align=right|3,26|| align=right|3,676||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7655 Adamries||1991 YM1|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,139|| align=right|4,02|| align=right|3,757||MBA||28. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7656 Joemontani||1992 HX|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,205|| align=right|1,52|| align=right|5,292||MBA||24. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7657 Jefflarsen||1992 HK1|| align=right|13,4|| align=right|2,907|| align=right|0,068|| align=right|2,71|| align=right|4,957||MBA||25. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(7658)||1993 BM12|| align=right|13,7|| align=right|2,432|| align=right|0,128|| align=right|1,79|| align=right|3,791||MBA||22. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7659)||1993 CP1|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,129|| align=right|13,05|| align=right|4,118||MBA||15. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7660)||1993 VM1|| align=right|14,2|| align=right|1,911|| align=right|0,140|| align=right|23,15|| align=right|2,641||MBA||5. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7661 Reincken||1994 PK38|| align=right|14,3|| align=right|2,880|| align=right|0,013|| align=right|2,47|| align=right|4,886||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7662)||1994 RM1|| align=right|11,6|| align=right|3,235|| align=right|0,096|| align=right|16,74|| align=right|5,819||MBA||3. september 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(7663)||1994 RX1|| align=right|12,6|| align=right|2,375|| align=right|0,227|| align=right|22,24|| align=right|3,659||MBA||2. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7664)||1994 TE3|| align=right|12,9|| align=right|2,941|| align=right|0,120|| align=right|1,68|| align=right|5,043||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7665 Putignano||1994 TK3|| align=right|13,1|| align=right|2,881|| align=right|0,058|| align=right|3,23|| align=right|4,890||MBA||11. oktober 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|7666 Keyaki||1994 VC1|| align=right|13,8|| align=right|2,719|| align=right|0,214|| align=right|3,69|| align=right|4,482||MBA||4. november 1994||Sendai Astronomica||K. Cross
|-
|(7667)||1995 BL3|| align=right|11,9|| align=right|3,006|| align=right|0,117|| align=right|11,80|| align=right|5,212||MBA||29. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7668 Mizunotakao||1995 BR3|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|2,36|| align=right|3,655||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7669 Malse||1995 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,777|| align=right|0,146|| align=right|8,35|| align=right|4,626||MBA||4. avgust 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|7670 Kabelac||1995 QJ|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,173|| align=right|2,83|| align=right|3,679||MBA||20. avgust 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|7671 Albis||1995 UK1|| align=right|14,9|| align=right|2,194|| align=right|0,139|| align=right|1,10|| align=right|3,249||MBA||22. oktober 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|7672 Hawking||1995 UO2|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,073|| align=right|6,89|| align=right|3,381||MBA||24. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|7673 Inohara||1995 UY3|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,181|| align=right|1,87|| align=right|3,794||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7674 Kasuga||1995 VO1|| align=right|12,5|| align=right|2,914|| align=right|0,087|| align=right|2,74|| align=right|4,973||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7675 Gorizia||1995 WT5|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,094|| align=right|4,75|| align=right|3,753||MBA||23. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(7676)||1995 WN8|| align=right|13,2|| align=right|2,401|| align=right|0,137|| align=right|12,13|| align=right|3,719||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7677 Sawa||1995 YP3|| align=right|14,1|| align=right|2,433|| align=right|0,104|| align=right|2,41|| align=right|3,795||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7678 Onoda||1996 CW2|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|8,88|| align=right|5,641||MBA||15. februar 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7679 Asiago||1996 CA9|| align=right|13,3|| align=right|2,568|| align=right|0,148|| align=right|13,36|| align=right|4,114||MBA||15. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|7680 Cari||1996 HB|| align=right|13,1|| align=right|2,702|| align=right|0,211|| align=right|8,71|| align=right|4,442||MBA||16. april 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|7681 Chenjingrun||1996 YK2|| align=right|13,4|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|7,60|| align=right|3,573||MBA||24. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7682 Miura||1997 CY19|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,207|| align=right|6,03|| align=right|4,350||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7683 Wuwenjun||1997 DE|| align=right|13,5|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|7,06|| align=right|3,394||MBA||19. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7684 Marioferrero||1997 EY|| align=right|12,7|| align=right|2,795|| align=right|0,057|| align=right|3,06|| align=right|4,671||MBA||3. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(7685)||1997 EP17|| align=right|13,5|| align=right|2,268|| align=right|0,112|| align=right|5,08|| align=right|3,416||MBA||1. marec 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7686 Wolfernst||2024 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,085|| align=right|4,72|| align=right|3,412||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7687 Matthias||2099 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,117|| align=right|5,78|| align=right|3,421||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7688 Lothar||2536 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,154|| align=right|7,37|| align=right|3,450||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7689 Reinerstoss||4036 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,840|| align=right|0,080|| align=right|1,15|| align=right|4,784||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7690 Sackler||2291 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,634|| align=right|0,216|| align=right|3,97|| align=right|4,275||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7691 Brady||3186 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|3,29|| align=right|3,650||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7692)||1981 EZ25|| align=right|12,4|| align=right|3,189|| align=right|0,203|| align=right|20,57|| align=right|5,694||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7693)||1982 WE|| align=right|13,2|| align=right|2,626|| align=right|0,165|| align=right|13,81|| align=right|4,256||MBA||20. november 1982||Geisei||T. Seki
|-
|7694 Krasetin||1983 SF|| align=right|12,2|| align=right|3,045|| align=right|0,154|| align=right|10,43|| align=right|5,312||MBA||29. september 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|7695 Premysl||1984 WA1|| align=right|14,0|| align=right|2,299|| align=right|0,263|| align=right|26,03|| align=right|3,485||MBA||27. november 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|7696 Liebe||1988 JD|| align=right|13,6|| align=right|2,724|| align=right|0,030|| align=right|3,65|| align=right|4,495||MBA||10. maj 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(7697)||1989 AE|| align=right|14,0|| align=right|2,417|| align=right|0,193|| align=right|2,60|| align=right|3,757||MBA||3. januar 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|7698 Schweitzer||1989 AS6|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,154|| align=right|3,28|| align=right|3,743||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7699 Bozek||1989 CB4|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,166|| align=right|5,71|| align=right|3,700||MBA||2. februar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|7700 Rote Kapelle||1990 TE8|| align=right|13,5|| align=right|2,679|| align=right|0,075|| align=right|3,05|| align=right|4,385||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|7701 Zrzavy||1990 TX8|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,245|| align=right|3,33|| align=right|4,407||MBA||14. oktober 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7702)||1991 PO13|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,184|| align=right|4,96|| align=right|3,436||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7703)||1991 RW|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,180|| align=right|21,56|| align=right|3,503||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7704 Dellen||1992 EB7|| align=right|13,8|| align=right|2,657|| align=right|0,062|| align=right|6,71|| align=right|4,330||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|7705 Humeln||1993 FU7|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,229|| align=right|3,37|| align=right|3,671||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7706 Mien||1993 FZ36|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,168|| align=right|2,71|| align=right|3,700||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7707 Yes||1993 HM1|| align=right|13,6|| align=right|2,651|| align=right|0,145|| align=right|15,67|| align=right|4,317||MBA||17. april 1993||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(7708)||1994 GF9|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,154|| align=right|2,62|| align=right|3,710||MBA||11. april 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7709)||1994 RN1|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|3,364||MBA||8. september 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7710 Ishibashi||1994 WT2|| align=right|12,3|| align=right|3,418|| align=right|0,050|| align=right|6,29|| align=right|6,318||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7711 Rip||1994 XF|| align=right|12,9|| align=right|3,063|| align=right|0,280|| align=right|12,22|| align=right|5,359||MBA||2. december 1994||Kleť||Z. Moravec
|-
|(7712)||1995 TB1|| align=right|13,4|| align=right|2,567|| align=right|0,237|| align=right|4,86|| align=right|4,112||MBA||12. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7713 Tsutomu||1995 YE|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,192|| align=right|2,37|| align=right|3,816||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7714 Briccialdi||1996 CC1|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,151|| align=right|1,49|| align=right|3,430||MBA||9. februar 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|7715 Leonidarosino||1996 CR7|| align=right|13,5|| align=right|2,599|| align=right|0,114|| align=right|15,41|| align=right|4,189||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|7716 Ube||1996 DA3|| align=right|13,9|| align=right|2,326|| align=right|0,147|| align=right|6,45|| align=right|3,546||MBA||22. februar 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7717 Tabeisshi||1997 AL5|| align=right|13,5|| align=right|2,436|| align=right|0,282|| align=right|6,03|| align=right|3,801||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7718 Desnoux||1997 EP30|| align=right|11,4|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|12,63|| align=right|5,302||MBA||10. marec 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(7719)||1997 GT36|| align=right|14,0|| align=right|2,868|| align=right|0,050|| align=right|2,09|| align=right|4,855||MBA||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|7720 Lepaute||4559 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,250|| align=right|0,158|| align=right|00,61|| align=right|5,857||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7721 Andrillat||6612 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,138|| align=right|4,01|| align=right|4,212||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7722 Firneis||2240 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,352|| align=right|0,077|| align=right|7,09|| align=right|3,606||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7723 Lugger||1952 QW|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,303|| align=right|6,07|| align=right|3,476||MBA||28. avgust 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(7724)||1970 OB|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,220|| align=right|4,76|| align=right|3,394||MBA||24. julij 1970||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|7725 Selʹvinskij||1972 RX1|| align=right|14,0|| align=right|2,440|| align=right|0,181|| align=right|4,01|| align=right|3,811||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7726 Olegbykov||1974 QM2|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,370||MBA||27. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|7727 Chepurova||1975 EA3|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,147|| align=right|3,55|| align=right|3,623||MBA||8. marec 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7728 Giblin||1977 AW2|| align=right|12,5|| align=right|2,795|| align=right|0,109|| align=right|3,41|| align=right|4,672||MBA||12. januar 1977||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|7729 Golovanov||1977 QY3|| align=right|13,2|| align=right|2,259|| align=right|0,181|| align=right|6,38|| align=right|3,394||MBA||24. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7730)||1978 NN1|| align=right|13,5|| align=right|2,846|| align=right|0,289|| align=right|7,98|| align=right|4,800||MBA||4. julij 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7731)||1978 UV|| align=right|12,6|| align=right|2,665|| align=right|0,267|| align=right|6,28|| align=right|4,350||MBA||28. oktober 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(7732)||1978 VE9|| align=right|12,9|| align=right|2,931|| align=right|0,100|| align=right|1,14|| align=right|5,017||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7733)||1979 MH4|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,154|| align=right|3,84|| align=right|3,657||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7734)||1979 MZ6|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,215|| align=right|3,88|| align=right|3,645||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7735)||1980 UL1|| align=right|12,3|| align=right|2,758|| align=right|0,167|| align=right|8,26|| align=right|4,579||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|7736 Nizhnij Novgorod||1981 RC5|| align=right|12,2|| align=right|2,587|| align=right|0,197|| align=right|14,13|| align=right|4,160||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7737 Sirrah||1981 VU|| align=right|14,4|| align=right|2,436|| align=right|0,192|| align=right|1,98|| align=right|3,801||MBA||5. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7738 Heyman||1981 WS1|| align=right|14,0|| align=right|2,251|| align=right|0,182|| align=right|5,96|| align=right|3,376||MBA||24. november 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|7739 Cech||1982 CE|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|3,39|| align=right|3,546||MBA||14. februar 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|7740 Petit||1983 RR2|| align=right|13,1|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|7,22|| align=right|3,649||MBA||6. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7741 Fedoseev||1983 RR4|| align=right|13,2|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|13,90|| align=right|3,652||MBA||1. september 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|7742 Altamira||1985 US|| align=right|13,8|| align=right|2,723|| align=right|0,079|| align=right|4,14|| align=right|4,493||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7743)||1986 JA|| align=right|13,3|| align=right|2,375|| align=right|0,176|| align=right|11,97|| align=right|3,659||MBA||2. maj 1986||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(7744)||1986 QA1|| align=right|13,5|| align=right|2,659|| align=right|0,032|| align=right|3,33|| align=right|4,334||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7745)||1987 DB6|| align=right|13,4|| align=right|2,793|| align=right|0,207|| align=right|8,12|| align=right|4,668||MBA||22. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7746)||1987 RC1|| align=right|11,9|| align=right|3,195|| align=right|0,146|| align=right|1,24|| align=right|5,709||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|7747 Michalowski||1987 SO|| align=right|13,4|| align=right|2,295|| align=right|0,274|| align=right|5,05|| align=right|3,476||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7748)||1987 TA|| align=right|14,0|| align=right|2,313|| align=right|0,243|| align=right|4,56|| align=right|3,518||MBA||12. oktober 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|7749 Jackschmitt||1988 JP|| align=right|12,9|| align=right|2,634|| align=right|0,360|| align=right|29,37|| align=right|4,274||MBA||12. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7750 McEwen||1988 QD1|| align=right|12,6|| align=right|2,767|| align=right|0,373|| align=right|15,85|| align=right|4,601||MBA||18. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov

an:Lista d'asteroides (7001-8000)
ast:Llista d'asteroides (7001-8000)
ca:Llista d'asteroides (7001-8000)
en:List of minor planets: 7001–8000
eo:Listo de asteroidoj (7001–8000)
es:Anexo:Asteroides (7001)–(8000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۷۰۰۱ - ۸۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (7001-8000)
it:Lista di asteroidi (7001-8000)
ja:小惑星の一覧 (7001-8000)
la:Index Asteroidum 7001-8000
nn:Nummererte småplanetar/7001–8000
no:Liste over nummererte småplaneter: 7001–8000
pl:Lista planetoid 7001-8000
pt:Anexo:Lista de asteroides (7001-8000)
ro:Lista planetelor minore: 7001–8000
tl:Talaan ng mga planetang menor: 7001–8000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
zh:小行星列表/7001-8000